Underworld má více významů:

 Underworld (skupina) – anglická hudební skupina
 Underworld (film) – film o válce mezi klanem upírů a lycanů (vlkodlaků)
 Underworld: Evoluce – film přímo navazující na film Underworld
 Underworld: Vzpoura Lycanů – film, jehož příběh se odehrává několik století před příběhem prvních dvou filmů
 anglický výraz pro podsvětí